Cave se poate referi la:

 Cave, comună din provincia Roma, regiunea Lazio, Italia
 Nick Cave, muzician, cântăreț, compozitor, autor, scenarist, compozitor și uneori actor
 Cave, autori care au denumit cel puțin o specie